Zaravsán, közép-ázsiai folyó
Zaravsán, üzbegisztáni város